Ehrenberg steht weiter für:
 Ehrenberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ehrenberg (badisches Adelsgeschlecht), unebenbürtige Seitenlinie des Hauses Baden
 Ehrenberg (fränkisches Adelsgeschlecht), Herren von Ehrenberg, Adelsgeschlecht aus Heinsheim, Baden-Württemberg
 Herren von Ehrenberg (Untermosel)
 Ehrenberg – Die Zeitreise, Ritterspiel in Reutte, Tirol

Ehrenberg heißen folgender

Orte:
 Ehrenberg (Rhön), Gemeinde im Landkreis Fulda, Hessen
 Ehrenberg (bei Hildburghausen), Gemeinde im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Ehrenberg (Arizona), Gemeinde im US-Bundesstaat Arizona

Ortsteile

in Deutschland:
 Ehrenberg (Altenburg), Ortsteil der Stadt Altenburg, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Ehrenberg (Hohnstein), Ortsteil der Stadt Hohnstein, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Ehrenberg (Kriebstein), Ortsteil der Gemeinde Kriebstein, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Ehrenberg (Neustadt), Ortsteil der Gemeinde Neustadt (Wied), Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Ehrenberg (Pfaffenhofen an der Ilm), Ortsteil der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Ehrenberg (Quartier), Wohnquartier im Wuppertaler Stadtbezirk Langerfeld-Beyenburg, Nordrhein-Westfalen
 Ehrenberg (Wenzenbach), Ortsteil der Gemeinde Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Bayern
 Böhlitz-Ehrenberg, Ortslage im Westen von Leipzig, Sachsen

in Österreich:
 Ehrenberg (Gemeinde Eggersdorf bei Graz), Ortsteil von Eggersdorf bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

in Tschechien:
 Ehrenberg (Landkreis Neu Titschein, Sudetengau), früherer Name von Loučka (Nový Jičín), Okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj
 Alt Ehrenberg

Bauten:
 Burg Ehrenberg (Neckar), Burgruine bei Heinsheim (Bad Rappenau), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Burg Ehrenberg (Reutte), Burgruine bei Reutte in Tirol, Bezirk Reutte, Österreich
 Burg Ehrenberg (Talheim), abgegangene Burg bei Talheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Maria Ehrenberg, Wallfahrtskirche bei Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Schloss Ehrenberg (Altenburg), Spornburg in Ehrenberg (Altenburg), Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Schloss Ehrenberg (Waldheim), früheres Schloss bei Waldheim, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Berge und Erhebungen:
 Ehrenberg (Wasserkuppenrhön) (817 m), Nordostausläufer der Wasserkuppe bei Ehrenberg, Landkreis Fulda, Hessen
 Ehrenberg (Bayerischer Wald) (736 m), bei Ehren (Haibach), Gemeinde Haibach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Ehrenberg (Dammersfeldrücken) (674 m), Westausläufer der Dammersfeldkuppe bei Wildflecken, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Ehrenberg (Rarbach) (621,3 m), im Sauerland, östlich von Kirchrarbach, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Ehrenberg (Ilmenau) (528 m), in Ilmenau, Ilm-Kreis, Thüringen
 Ehrenberg (Rheinisches Schiefergebirge) (345 m), in kreisfreier Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Ehrenburg
 Ehrensberg
 Ehrberg